Болдовка — название населённых пунктов в России.

 Болдовка до 1964 года название деревни Берёзовка в Клинцовском районе Брянской области.
 Болдовка до 1964 года название села Озёрное в Стародубском районе Брянской области.